

Geografia 
 Uka – vulcano della Kamčatka (Russia)

Persone 
 Modesta Uka (1999) – calciatrice kosovara

Sigle 
 UK Athletics – associazione di atletica leggera del Regno Unito
 UKA (United Klans of America) – organizzazione interna al Ku Klux Klan negli Stati Uniti d'America

Codici 
 uka – codice ISO 639-3 della lingua kaburi